Jakoets, een Turkse taal
 Jakoet (paard), een paardenras